Vartjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vartjärnen, Västmanland, sjö i Hällefors kommun,  (19,7 ha)
Vartjärnen, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn